La Copa de Italia 2002-03 fue la 56° edición del torneo y participaron 48 equipos. El vencedor del torneo fue el A. C. Milan que obtuvo así su 5° título, después de 26 años. derrotando en la Final al A. S. Roma por 4-1 en la ida y 2-2 en la vuelta.

Primera fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Segunda fase

Fase final

Semifinal

Final

Fuentes

Referencias

Enlaces externos 
 Copa de Italia 2002-03 (en inglés)

Copa Italia